Abdel Karim Konaté (né en 1951), footballeur sénégalais 
 Abdoulaye Konaté (né en 1953), artiste plasticien malien
 Adoudou Konaté (née en 1994), footballeuse malienne
 Aminata Konaté (née en 1990), joueuse de basket-ball française
 Aminata Konaté (née en 1963), sprinteuse guinéenne
 Aurélie Konaté (née en 1976), actrice, chanteuse et danseuse française
 Dialiba Konaté (né en 1942), écrivain malien
 Erwan Konaté (né en 2003), athlète français
 Famoudou Konaté (né en 1940), musicien guinéen
 Ibrahim Kalil Konaté (1977-2021), homme politique guinéen
 Ibrahima Konaté (1999-), footballeur français
 Karim Konaté (2004-), footballeur ivoirien
 Lahaou Konaté (1991-), joueur de basket-ball français
 Makèmè Konaté (2003-), militante guinéenne
 
 Mamadou Konaté (1897-1956), homme politique, député de l'Union soudanaise-Rassemblement démocratique africain
 Mamadou Konaté (né en 1959), photographe malien
 Mamadou Ismaïla Konaté (1963-), juriste et homme politique malien
 Mohamed Konaté (1992-), footballeur malien
  :
 Moussa Konaté (né en 1978), kickboxeur français
 Moussa Konaté (1951-2013), écrivain malien
 Moussa Konaté (né en 1993), footballeur sénégalais 
 Naré Maghann Konaté (1135-1218), roi du Manding (actuel Mali)
 Sékouba Konaté, militaire et homme politique guinéen
Sonna Konaté, économiste et femme politique guinéenne
 Tiéfing Konaté, homme politique malien
 Tiémoko Konaté, footballeur ivoirien
 Tiéoulé Mamadou Konaté, homme politique malien
 Yacouba Konaté (1953-), conservateur de musée, écrivain et professeur ivoirien

Homonymie de patronyme